A Republikanska futbołna grupa (1953) było 29. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna CDNA Sofia. Nowym mistrzem Bułgarii został zespół Dinamo Sofia.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 A Profesionałna futbołna grupa

Przypisy

Bibliografia 
 

1953 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii